TV Eye Live 1977 – zapis koncertu Iggy’ego Popa w telewizji TV Eye.

Lista utworów

Twórcy 
 Iggy Pop - wokal
 David Bowie - pianino (w piosenkach 1, 2, 6 i 8)
 Ricky Gardiner - gitara (w piosenkach 1, 2, 6 i 8)
 Stacey Heydon - gitara (w piosenkach 3, 4, 5 i 7)
 Scott Thurston - gitara, pianino, harmonijka, syntezator (w piosenkach 3, 4, 5 i 7)
 Tony Sales - bas
 Hunt Sales - perkusja

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Iggy’ego Popa
Albumy wyprodukowane przez Davida Bowiego
Albumy koncertowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1978